

Geografia

Niemcy 
 Neuhof – dzielnica Penkun
 Neuhof – przystanek w Penkun
 Neuhof – dzielnica gminy Lamspringe, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Neuhof – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda
 Neuhof an der Zenn – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Neuhof an der Zenn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Łozienica
 Nowy Dwór Uherski (powiat gródecki)

Zobacz też 
 Neuenhof
 Neuhofen
 Neuhoff
 Neunhof